Barcelona Ladies Open 2010 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2010 z cyklu Barcelona Ladies Open rozgrywany w dniach 12–18 kwietnia 2010 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym